Светослав Николов Бойкикев е български лекар-оториноларинголог, професор.

Биография 
Роден е през 1901 година в Пловдив в голям български македонски род. Баща му, Никола Петков Бойкикев, е племеник на митрополит Натанаил Охридски.

През 1926 г. завършва Медицинския факултет в София. През 1926 – 1929 година е общински лекар в Оряхово. Специализира в Германия (1936 г.). През 1947 година е избран за доцент при катедрата по ушно-носни и гърлени болести при Медицинския факултет на Софийския университет. Личен лекар е на Георги Димитров. Участва в създаването на Онкологичния институт. От 1951 година е завеждащ катедрата по ушно-носно-гърлени болести в ИСУЛ. От 1956 година е професор. Светослав Бойкикев е един от пионерите на онкологичното направление в оториноларингологията в Медицинския факултет на Висшия медицински институт в София.

Автор е на научни публикации, учебници и монографии. Почетен член е на Чехословашкото дружество по оториноларингология и на Балканския медицински съюз. В 1948 година е награден от Клемент Готвалд с чехословашкия орден „Белия лъв“. През 1970 година е удостоен със званието „Народен лекар“. Награден е с ордени и от полското и румънското правителства.

Умира през 1985 година.

Личен архивен фонд № 2173 „Бойкикев, Светослав Николов“ се съхранява в Държавен архив – София. Съставен е от 59 архивни единици.

Съчнения

Мнографии 
 Най-важните въпроси в оториноларингологията в детската възраст, София, 1967, 201 с.
 Болести на орбитата, София, 1976 (в съавторство с Ив. Василев)
 Тумори на горните въздухоносни пътища, София, 1979 (в съавторство с Б. Лазаров, П. Маринов, М. Меламед и Р. Райчев)

Учебници 
 Учебник по ушни и гърлени болести, София, 1954, 1957, (в съавторство с Георги Янков и Михаил Ботушаров)

Родословие

Бележки 

Български лекари
Родени в Пловдив
Хора с архиви в Държавен архив – София
По произход от Кучевище